Мисников — русская фамилия, образованная от Мисник.

Известные носители 
 Мисников, Николай Фёдорович (1879 — после 1918) — российский военный деятель.
 Мисникова, Елизавета (род. 2005) — белорусская певица, вокалистка.